

Toponyme 

 Mengeš, commune de la région de la Haute-Carniole, en Slovénie.
 Saint-Menges, commune française du département des Ardennes, en région Grand Est.

Patronyme 

 Chris Menges (1940-), directeur de la photographie et réalisateur britannique.
 Franz Menges (1941-2014), historien allemand.
 Roland Menges (1965-), économiste et professeur d'université allemand.